Merk & Kremont — італійський ді-джей-дует з Мілана, що складається із Фредеріко Меркюрі та Жордано Кремона. В 2014 році вони ввійшли в список 100 найкращих DJ'їв світу, складений журналом DJ Magazine, на 94-му місці.

Нагороди та номінації

Дискографія

Сингли
 2012: Underground<ref>{{Cite web|url=https://pro.beatport.com/release/Spinnin'-records-talent-pool-ep1/1005218|title=Leo V, Merk & Kremont, Eminence — Spinnin Records Talent Pool EP1 [Spinnin' Compilations] :: Beatport|work=|publisher=Beatport|date=|access-date=}}</ref> [Spinnin' Talent Pool]
 2013: Tundra (with Paris & Simo) [Flamingo Recordings]
 2013: Gear [Flamingo Recordings]
 2013: Zunami [Protocol Recordings]
 2014: Charger (vs. Amersy) [DOORN (Spinnin')]
 2014: Amen [Size Records]
 2014: Anubi (vs. Dannic) [Revealed Recordings]
 2014: Strike (vs. Toby Green) [DOORN (Spinnin')]
 2014: Now or Never (за участі Bongom) [Spinnin' Records]
 2015: Black & White (vs. Volt & State) [Protocol Recordings]
 2015: Get Get Down [Spinnin' Records]
 2015: Up'N'Down (vs. Gianluca Motta) [Spinnin' Records]
 2016: 41 Days [FREE / Spinnin' Premium]
 2016: Give Me Some (with Федде ле Гранд) [Darklight Recordings]
 2016: Eyes (vs. Sunstars) [Spinnin' Records]
 2016: Don't Need No Money (за участі Стеффена Моррісона) [Spinnin' Records]
 2016: Heart Of Mine (vs. SISSA) [Free Download]
 2016: CIAO [Musical Freedom]
 2016: Music (vs. Dannic за участі Duane Harden) [Fonk Recordings]
 2017: Invisible [Spinnin' Records]
 2017: GANG (за участі Kris Kiss) [Spinnin' Copyright Free Music]
 2017: Sad Story (Out Of Luck) [Spinnin' Records]
 2017: Turn It Around [Future House Music]
 2018: Fire [Musical Freedom]
 2018: Hands Up (за участі DNCE) [Universal Music Italy]
 2018:  Sushi  [Spinnin' Records]

Ремікси
 2011: Andry J - My Beat (Merk & Kremont Remix) [NuZone Gears]
 2014: Promise Land, Alicia Madison - Sun Shine Down (Merk & Kremont Remix) [Mixmash Records]
 2014: Chris Lake, Jareth - Helium (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2014: Syn Cole - Miami 82 (Merk & Kremont Remix) [LE7ELS]
 2014: Pink Is Punk - Pinball (Merk & Kremont Edit) [Rising Music]
 2014: Shawnee Taylor, Helena - Levity (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2014: Нікі Ромеро, Anouk - Feet On The Ground (Merk & Kremont Remix) [Protocol Recordings]
 2015: Стів Ейокі, Walk off the Earth - Home We'll Go (Take My Hand) (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2016: Боб Сінклер - Someone Who Needs Me (Merk & Kremont vs Sunstars Remix) [Spinnin' Remixes]
 2017: Sage the Gemini - Now & Later (Merk & Kremont Remix) [Atlantic]
 2017: Avicii, Sandro Cavazza - Without You (Merk & Kremont Mix) [Universal]
 2018: Betta Lemme - Bambola'' (Merk & Kremont Remix) [Ultra]

Бутлег
 2016: Зоряні війни - Merk & Kremont Bootleg

Примітки 

Ді-джеї
Італійські музичні гурти